Slitsdubbelfotingar (Spirobolida) är en ordning av mångfotingar. Slitsdubbelfotingar ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Spirobolida 708 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar